Инта — топоним.
 Инта — городской округ в Республике Коми.
 Инта — город в городском округе Инта.